J2 bzw. J 2 steht für:
 Azerbaijan Airlines, eine Fluglinie im IATA-Code
 Centro Intelligence Interforze, ein militärischer Nachrichtendienst des italienischen Generalstabs
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Dschibuti
 HMS J2,  ein U-Boot der britischen Royal Navy im Ersten Weltkrieg
 Hyundai Coupé, die erste Generation des koreanischen Pkw-Modells
 Hyundai Lantra, die zweite Generation des koreanischen Pkw-Modells
 JAC J2, chinesisches Pkw-Modell
 Rocketdyne J-2, ein Raketentriebwerk, das für die Rakete Saturn V des amerikanischen Mondflugprogramms zum Einsatz kam
 J2 League, die zweite japanische Fußballliga
 Jack Rabbit 2, der ehemalige Name einer Achterbahn in Clementon Amusement Park
 Vorsorgeuntersuchung J2 für 16- bis 18-jährige Jugendliche, siehe Kindervorsorgeuntersuchung#Die einzelnen Untersuchungen
 Junkers J 2, ein Flugzeugtyp
 MG J2, ein britisches Pkw-Modell, siehe MG J-Type#J2 Midget (1932–1934)
 „Militärische Sicherheit“, Abteilung des Streitkräfteführungskommandos des  österreichischen Bundesheeres
 das Nachrichtenwesen im Einsatzführungskommando der Bundeswehr
 Lebensmittelschlüssel für Sojaerzeugnisse, siehe Bundeslebensmittelschlüssel#Lebensmittel Haupt- und Untergruppen (Stelle 1+2)

J2 steht für:
 Jankogruppe J2
 Johnson-Körper J2, die Fünfeckpyramide, siehe Johnson-Körper #Pyramiden, Kuppeln und Rotunden
 Quadrupolmoment J2 des Gravitationspotentials der Erde, siehe Geoid#Geoid-Näherungen mit Kugelfunktionen
 die nach dem Quadrupolmoment des Gravitationspotentials benannte J2-Näherung der Apsidendrehung, siehe Apsidendrehung#Künstliche Erdsatelliten

Siehe auch:
 JII

J2